Ранчо ел Чапарал има више значења:

 Ранчо ел Чапарал (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Чапарал (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику